«Vive el verano» es una canción de lanzamiento de su quinto álbum de Paulina Rubio, Paulina. Fue lanzado exclusivamente en Europa en junio de 2001.

Listas

Referencias 

Sencillos de 2001
Sencillos de Paulina Rubio
Canciones en español